Dette er en liste over Islands ambassadører i Polen.

Kilder 
Utanrikisraduneyti.is

Lister over personer fra Island
Ambassadører